Sant Eustaqui de Roma (Roma, segle II), personatge llegendari, mort com a màrtir per la seva fe cristiana, venerat com a sant per diverses confessions cristianes
 Sant Eustaqui de Luxeuil, abat columbanià del segle VII 
 Sant Eustaqui de Vílnius, màrtir a Vílnius al segle XIV